Радаков — фамилия русского происхождения; имеет женскую форму Радакова. Известные носители:
 Радаков, Алексей Александрович (1877—1942) — художник и редактор сатирических журналов «Сатирикон», «Бегемот», «Смехач».
 Радаков, Василий Николаевич  (1836—1910) — доктор медицины, орнитолог.
 Радаков, Виктор Николаевич (1864 — 1929) — депутат Государственной думы.

Примечания

См. также 
 Родак
 Родаково